

Patronyme 

Alain Geismar (né en 1939), enseignant-chercheur et personnalité politique ;
Gédéon Geismar (1863-1931), général ;
Johanna Geissmar (1877-1942), pédiatre juive allemande qui a exercé au camp de Gurs d' à , morte à Auschwitz.
Léon Geismar (1895-1944), administrateur colonial ;
Luc Geismar (né en 1966), homme politique français.

D'autre part, Charles Gesmar a supprimé le « i » de son nom, mais sa famille a gardé le patronyme Geismar.

Toponyme 
 Geismar, commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld dans le land de Thuringe.

Autres 
Geismar, entreprise de construction de matériel ferroviaire.

Références

Homonymie de patronyme
Patronyme juif